Saint-Martin-du-Fouilloux puede referirse a: 

 Saint-Martin-du-Fouilloux, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Saint-Martin-du-Fouilloux, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.